Ваља Лупулуј има више значења:

 Ваља Лупулуј (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Лупулуј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Лупулуј (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваља Лупулуј (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ваља Лупулуј (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ваља Лупулуј (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији